Cossourado (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Cossourado (Paredes de Coura), een plaats in de Portugese gemeente Paredes de Coura